Cheltenham ist der Name verschiedener Orte:

Cheltenham in England
Cheltenham (Neuseeland)
Cheltenham (Pennsylvania)
Cheltenham (New South Wales)
Cheltenham (St. Vincent und die Grenadinen)
Cheltenham (South Australia)
Cheltenham (Victoria)
Cheltenham (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus